Дрейзе:
 Иоганн Николаус фон Дрейзе
 Дрейзе M1907 (Dreyse M1907)
 Винтовка Дрейзе, модель 1849
 MG 1912 — пулемёт Дрейзе.